Campeonato Mundial de montaria em touros - Competição individual, organizada pela Professional Bull Riders

Copa do Mundo de Rodeio - Competição entre Nações, organizada pela Professional Bull Riders

Desambiguações de esportes